Roger Christian peut désigner :
 Roger Christian (1934-1991), un parolier qui écrivit plusieurs chansons des Beach Boys ;
 Roger Christian (1944-), un réalisateur britannique ;
 Roger Christian (1935-), un ancien joueur américain de hockey sur glace.